Le Championnat de Belgique féminin de football 2007-2008 est la  de la compétition. La saison débute le samedi  et se termine le samedi .

Le KVK Tirlemont  enlève le  de son histoire. Les Tirlemontoises mettent ainsi mis fin à l'hégémonie du KFC Rapide Wezemaal, quatre fois champion consécutivement, le champion sortant termine . Les deux autres ténors de la compétition, le RSC Anderlecht et le Standard Fémina de Liège se classent respectivement  et . En queue de classement, le K.Kontich FC, promu à l'issue de la saison 2006-2007, ne fait qu'un court séjour en D1, le DV Famkes Merkem sauve sa tête dans les barrages.

Clubs 2007-2008

Classement final 

|

|}

Note 

En cours de saison, le KFC Rapide Wezemaal change de nom et devient FCL Rapide Wezemaal

Promotions et relégations pour 2008-2009 

Est relégué en D2:
K Kontich FC

Est promu en D1:
KSV Jabbeke, champion de D2

Barrage promotion-relégation:
Aller : DV Famkes Merkem (D1)-FCF Braine-Rebecq (D2) 5-2, retour : FCF Braine-Rebecq (D2)-DV Famkes Merkem (D1) 2-3, DV Famkes Merkem reste en D1

Note 
Le FC Fémina Braine-Rebecq est finalement promu en D1 à la suite de l'arrêt des activités du VC Dames Eendracht Alost

Tableau des résultats

Meilleurs buteuses

Distinctions

Étoile du football (D1) 

 1.Janice Cayman (KVK Tirlemont)
 2.Davina Philtjens (KVK Tirlemont)
 3.Annelies Timmermans (KFC Rapide Wezemaal) et Heleen Jaques (DVC Zuid-West Vlaanderen)
 5.Willeke Willems (FCF White Star Woluwé)

Petite Étoile du football (D2) 

 1.Els Alkemade (DVK Haacht)
 2.Sandra Van Hoef (FC Helson Helchteren)
 3.Caroline Pacolet (DV Borgloon)
 4.Jessica Bijnens (DV Borgloon)
 5.Marie Meunier (Tenneville Sports)

Articles connexes 
 Championnat de Belgique de football féminin

Championnat de Belgique féminin de football
Football F1
Belgique F1
Championnat F1